Bar (unidade) — unidade de pressão
 Bar (estabelecimento) — estabelecimento comercial
 Bar (Foobar) — palavra usada na informática cujo nome não se sabe ou não quer informar

 Topónimos
 Bar (Ucrânia) — cidade da Ucrânia
 Bar (Montenegro) — cidade de Montenegro
 Bar (município) — município de Montenegro

 Topónimos de França
 Bar (Corrèze) — comuna de Limusino
 Bar-le-Duc — cidade da Lorena
 Bar-lès-Buzancy — comuna das Ardenas
 Bar-sur-Seine — comuna de Aube

BAR ou B.A.R. podem referir-se a:
 British American Racing — equipa de corridas de Fórmula 1
 Browning Automatic Rifle — arma de fogo militar da primeira e segundas guerra mundiais

Ver também
 Baar — comuna do Cantão Zug, Suíça
 Baar (Baviera) — município do estado da Baviera, Alemanha

Desambiguações de topônimos